Ю́рген или Йю́рген () — немецкое мужское имя, форма имени , а также фамилия.

Популярность имя получило в Германии в начале 1910-х годов. С середины тридцатых годов и до конца пятидесятых годов имя было постоянно одним из десяти самых популярных имён мальчиков. Затем его популярность стала сначала медленно, затем с середины семидесятых годов значительно падать. Сегодня мальчиков почти не называют этим именем.

Среди многочисленных вариантов и речевых форм самым распространённым является двойное имя Ханс-Юрген (Hans-Jürgen).

Фамилия 
 «Юрген, Комедия справедливости» — вышедший в 1919 году роман американского писателя Джеймса Кейбелла в жанре фэнтези.
 Юрген, Алекс (род. 1976) — австрийский интерсекс-активист.
 Юрген, Арвид (1905—1955) — латвийский футболист, хоккеист и баскетболист.
 Юрген, Лидия Фёдоровна (1916—?) — советская деятельница, председатель колхоза имени Тельмана Донецкой области, новатор, Герой Социалистического Труда.
 Юрген, Торвальд (1915—2006) — немецкий писатель.
 Юрген, Ян Янович (1900—1983) — латышский советский политический деятель, педагог, профессор, ректор Латвийского государственного университета.

Примечания

Ссылки 
 Гиляревский Р. С., Старостин Б. А. Иностранные имена и названия в русском тексте: Справочник 3-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1985.
 

Мужские имена
Немецкие имена